Para el género de plantas de la familia de las malváceas, véase: Callirhoe.

En la mitología griega Calírroe o Callírroe era el nombre de varios personajes femeninos:

 Calírroe, una oceánide.
 Calírroe, una mujer calidonia que desdeñó a Coreso.
 Calírroe, hija de Aqueloo esposa de Alcmeón.
 Calírroe, princesa de Beocia, hija del rey Foco.
 Calírroe, hija de Escamandro y esposa del rey Tros de Troya, del que tuvo a Cleopatra la Menor, Ilo, Ganimedes y Asáraco.
 Calírroe, hija de Lico, rey de Libia, que se enamoró de Diomedes cuando este se hospedó en su casa al regreso de la guerra de Troya. Su amor fue tan intenso que se suicidó cuando Diomedes partió de vuelta a su tierra.
 Calírroe, una de las hijas de Piras y Níobe.
 Calírroe, esposa de Piranto, con el que tuvo a Argos y Eriopas.
 Calírroe, hija de Meandro, esposa de Car, el epónimo de los carios.

Otros usos:
 Calírroe es también una luna ultraperiférica de Júpiter.

Enlaces externos 

 Calírroe en el Proyecto Perseus.